Farid (), transkribiert auch als Faryd oder Fareed, ist ein männlicher Vorname arabischer Herkunft (arab. farīd „einzigartig, unvergleichlich“ zu arab. farada „einzigartig/einmalig sein“). Die türkische Form ist Ferit, die aserbaidschanische Fərid. Die weibliche Form von Farid ist Farīda. Im Arabischen ist farida auch eine Bezeichnung für „Edelstein“. Fareed tritt vereinzelt auch als Familienname auf.

Namensträger 
 Amaad Fareed (* 1996), pakistanischer Squashspieler
 Baba Farid, Gelehrter und Mitglied des gemäßigten islamisch-orthodoxen Sufiordens
 Hariz Farid (* 1997), singapurischer Fußballspieler
 Lily Yulianti Farid (* 1971), indonesische Schriftstellerin und Journalistin
 Mariam Mamdouh Farid (* 1998), katarische Sprinterin und Hürdenläuferin

Vorname 

 Fərid Abbasov (* 1979), aserbaidschanischer Schachspieler
 Farid Ahmadi (* 1988), afghanischer Fußballspieler
 Farid el Atrache (1915–1974), syrisch-ägyptischer Komponist, Sänger und Schauspieler
 Farid Bang (* 1986), deutscher Rapper
 Farid Boudjellal (* 1953), französischer Comicautor
 Farid Dossajew (* 1933), russischer Schwimmer
 Farid Farjad (* 1938), US-amerikanischer Violinist iranischer Herkunft
 Farid Hafez (* 1981), österreichischer Politikwissenschaftler
 Farid Handal (1936–1994), salvadorianischer Politiker
 Fareed Haque (* 1963), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Farid Jattin (* 1988), kolumbianischer Pokerspieler
 Fərid Mansurov (* 1982), aserbaidschanischer Ringer
 Faryd Mondragón (* 1971), kolumbianischer Fußballtorwart libanesischer Abstammung
 Farid Müller (* 1962), deutscher Politiker der GAL (Hamburg)
 Fareed Sadat (* 1998), afghanischer Fußballspieler
 Farid Sadek (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Farid Shawqi (1920–1998), ägyptischer Schauspieler, Regisseur, und Filmproduzent
 Farid Simaika (1907–1943), ägyptischer Wassersportler
 Farid Yachou, marokkanischer Pokerspieler
 Fareed Zakaria (* 1964), Autor und Journalist
 Farid Zaland (* 1955), afghanischer Komponist und Sänger

Künstlername 
 Farid (Zauberkünstler) (* 1981), deutscher TV-Magier mit persischen Wurzeln

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname